Класси́ческое иску́сство (от  — образцовый):

 Классическое искусство — искусство периода наибольшего подъёма и расцвета в какой-либо стране, народе:
  Древней Греции периода расцвета демократии (480—323 годы до н. э.);
 античное искусство Древнего Рима (со II века до н. э.);
 искусство эпохи Возрождения (XIV—XVI века) и классицизма (XVII—XIX вв.), непосредственно опиравшееся на античные традиции.
 Классическое искусство, в целом — произведения, имеющие образцовое значение, непреходящую ценность для культуры.

 «Классическое искусство» (Мюнхен, 1899; рус. изд. СПб., 1912; переизд. СПб, 1999) — книга швейцарского искусствоведа Генриха Вёльфлина.

См. также 
 Классическая античность | Классическая древность
 Классика | Классики
 Античное искусство